Клуб «1 июля» — неформальное сообщество членов Российской академии наук (РАН), заявивших 1 июля 2013 года о неприемлемости внесённого тогда в Думу законопроекта о реформе государственных академий, предполагавшего ликвидацию РАН, и о своём отказе вступать в учреждаемую этим законопроектом новую «Академию наук». Протесты участников клуба и широкой научной общественности привели к тому, что положения о ликвидации РАН и о создании вместо неё некоей новой академии были исключены из окончательного текста закона. Тем не менее в последующие годы клуб также занимал критическую позицию по отношению к реформам.

Создание и деятельность клуба 
Клуб был создан в экстренном порядке в связи с неожиданным появлением законопроекта о реформе РАН.

Инициаторами создания клуба выступили российские учёные, среди которых академики В. Е. Захаров, А. В. Кряжимский, Д. В. Ширков, члены-корреспонденты РАН Ю. И. Манин и И. В. Волович. В заявлении на адрес президента РФ В. В. Путина, председателя Правительства РФ Д. А. Медведева, председателя Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко и председателя Государственной Думы РФ С. Е. Нарышкина было сказано:
Выражая категорическое неприятие проекта Федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 305828-6, направленного в Государственную Думу, заявляем об отказе вступить в новую «РАН», если закон будет принят, так как не считаем её законной и достойной правопреемницей и заменой существующей Российской академии наук, основанной Петром I.
Первое заседание клуба состоялось 8 июля 2013 года в Физическом институте РАН им. П. Н. Лебедева (ФИАН).

Благодаря жёстко заявленной позиции и активным действиям клуба летом 2013 года удалось найти определённый компромисс с властью и добиться внесения корректировок в закон о реформе академий перед его принятием (ФЗ-253 от 27 сентября 2013 года). В частности, в закон не вошло положение о прекращении существования РАН, РАМН и РАСХН — вместо этого констатируется, что РАМН и РАСХН «присоединяются к РАН» (статья 18, п. 1), а норма о возможности «ликвидации» РАН отменена — упоминается (статья 5) только о «реорганизации».

В последующие годы (2014—2017) члены клуба многократно выступали с критикой  проводимой реформы РАН. Член клуба В. Е. Захаров оценил начатую реформу как требующую исправления «историческую ошибку», которая «будет рассматриваться как преступление против российской государственности».

В дальнейшем клуб неоднократно выступал с заявлениями по поводу тех или иных проблем образования и науки в России, в частности, в 2020 году осудил инициативу реформы факультетов МГУ.

Выборы руководства РАН в 2017 году 

На Общем собрании Академии в марте 2017 года предполагалось провести очередные выборы Президиума РАН. Однако их пришлось отложить до осени из-за внезапного снятия своих кандидатур всеми претендентами на пост президента, которое официально мотивировалось необходимостью корректировки регламента процедуры выборов. Клуб осудил произошедшее: как сказано в заявлении, принятие подобных решений в последний момент свидетельствует, что «…кризис был создан искусственно и выборы были отменены под давлением власти, которому ни кандидаты в президенты, ни Президиум РАН не смогли противостоять».

В начале июня 2017 года клуб инициировал сбор подписей академиков, членкоров и профессоров РАН против законопроекта, меняющего процедуру выборов президента РАН, а именно против требования «согласования» кандидатов с правительством РФ и ограничения числа кандидатов. В результате Комитет Госдумы по науке и образованию поддержал поправку, снимающую лимит на число согласуемых претендентов, и она была учтена в принятом Думой во втором чтении варианте проекта.

Выборы руководства РАН состоялись 25—28 сентября 2017 года. Поскольку, по мнению клуба, вина за мартовский срыв во многом лежит на самих претендентах, в начале сентября в специальном обращении было выражено «недоумение» повторным выдвижением одного из них, с призывом к членам РАН учесть это обстоятельство при голосовании. Обращение подписали более тридцати представителей клуба и присоединившихся к ним учёных. Чуть раньше члены клуба заявили своё несогласие в связи с необоснованным, на их взгляд, отстранением двух академиков, А. Р. Хохлова и В. А. Черешнева, от выборов. В сложившихся условиях клуб принял решение поддерживать кандидатов в президенты РАН Р. И. Нигматулина и А. М. Сергеева «как людей наиболее высоко котирующихся в академической среде». По результатам выборов президентом РАН стал А. М. Сергеев.

Выборы руководства РАН в 2022 году 
Выборы-2022 проходят на общем собрании членов РАН 19—22 сентября 2022 года. Изначально на пост президента РАН претендовали четыре академика: Г. Я. Красников (участник выборов-2017), Д. М. Маркович, Р. И. Нигматулин (участник выборов-2017), А. М. Сергеев (действовавший с 2017 года президент). Однако кандидатура Нигматулина не была согласована правительством России, а 19 сентября о снятии с выборов заявил Сергеев (по его словам, «из-за беспрецедентного давления»). Клуб «1 июля» истрактовал отстранение двух ключевых претендентов как превращение выборов в фарс, участие в котором «унизительно для членов РАН».

Изначальные члены клуба 
По ситуации на начало сентября 2013 года, в числе подписавших заявление было более 70 академиков и членов-корреспондентов РАН. Среди них:

Академики РАН 

 А. А. Абрикосов (1928—2017)
 В. Б. Бетелин
 В. А. Васильев
 А. В. Гапонов-Грехов (1926—2022)
 С. С. Герштейн (1929—2023)
 М. А. Грачёв (1939—2022)
 Н. С. Диканский
 В. В. Дмитриев
 В. А. Дыбо
 Ю. Л. Ершов
 В. Е. Захаров
 Н. С. Кардашев (1932—2019)
 Л. В. Келдыш (1931—2016)
 В. М. Котляков
 А. В. Кряжимский (1949—2014)
 А. П. Кулешов
 Р. И. Нигматулин
 Л. Б. Окунь (1929—2015)
 Ю. Н. Парийский (1932—2021)
 В. А. Рубаков (1955—2022)
 Роальд З. Сагдеев
 М. В. Садовский
 А. А. Старобинский
 С. М. Стишов
 Р. А. Сурис
 В. Б. Тимофеев
 А. В. Чаплик
 Д. В. Ширков (1928—2016)
 Г. М. Элиашберг (1930—2021)
 В. Л. Янин (1929—2020)

Члены-корреспонденты РАН 

 А. Е. Аникин (академик с 2016)
 П. И. Арсеев
 В. Е. Балакин
 Л. Д. Беклемишев (академик c 2019)
 А. А. Белавин
 А. Б. Борисов
 В. В. Бражкин (академик с 2016)
 И. В. Волович
 М. И. Высоцкий
 В. Н. Гаврин (академик с 2022)
 С. К. Гулев
 В. И. Данилов-Данильян
 К. Е. Дегтярёв (академик РАН с 2019)
 А. В. Дыбо
 К. П. Зыбин
 С. В. Иванов
 А. И. Иванчик
 Е. Л. Ивченко (академик с 2022)
 Б. Л. Иоффе (1926—2022)
 Ю. И. Манин (1937—2023)
 Ю. Г. Махлин
 А. Ю. Морозов
 А. К. Муртазаев
 С. Ю. Немировский
 И. А. Панин
 М. И. Рабинович
 А. А. Разборов
 Н. Н. Розанов (академик с 2022)
 А. М. Сергеев (академик с 2016)
 Н. Н. Сибельдин (1943—2020)
 Р. Л. Смелянский
 Н. Г. Смирнов
 А. В. Соболев (академик с 2016)
 А. А. Соловьёв (1947—2021)
 О. Н. Соломина
 И. И. Ткачёв (академик с 2016)
 А. А. Толстоногов
 Д. В. Трещёв (академик с 2016)
 Д. И. Трубецков (1938—2020)
 Е. А. Хазанов (академик с 2019)
 И. Б. Хриплович
 Е. В. Щепин
 М. И. Яландин (академик с 2016)

Члены клуба с 2017 года 
Также с 2017 к клубу присоединились:

Академики РАН 

 В. М. Алпатов
 Ю. Д. Апресян
 Д. А. Варшалович (1934—2020)
 А. Г. Галстян
 А. А. Гусейнов
 М. В. Данилов
 Л. М. Зелёный
 Ю. М. Каган (1928—2019)
 Н. Н. Казанский
 А. А. Каплянский (1930-2022)
 Е. А. Кузнецов
 А. Г. Литвак
 М. А. Медведев
 А. М. Молдован
 В. С. Мясников
 А. А. Саркисов (1924 - 2022)
 С. М. Толстая
 Е. М. Чуразов

Члены-корреспонденты РАН 

 Л. Я. Аранович (академик с 2022)
 Н. М. Арсентьев
 С. А. Арутюнов
 Е. Л. Березович
 Д. М. Бондаренко
 Л. И. Бородкин
 М. Д. Бухарин (академик с 2019)
 М. М. Глазов
 Д. С. Горбунов
 Б. Н. Гощицкий (1931—2019)
 В. М. Григорьев
 Н. П. Гринцер
 Г. В. Данилян
 А. В. Дворкович
 Г. В. Домогацкий
 А. В. Иванчик
 Д. И. Казаков
 Ю. Ю. Ковалёв
 А. А. Котов
 Л. В. Кравчук
 З. Ф. Красильник
 В. В. Кузнецов
 Р. В. Мизюк
 П. Н. Пахлов
 В. В. Полонский
 В. В. Пухначёв
 Л. П. Репина
 В. И. Ритус
 В. В. Сагарадзе
 А. А. Саранин
 А. В. Сиренов
 Е. В. Скляров
 Н. В. Суровцев
 А. Л. Топорков
 Ф. Б. Успенский
 В. С. Фадин
 А. М. Федотов (1948—2019)
 А. А. Чернов
 Б. Г. Юдин (1943—2017)
 Д. Г. Яковлев

Профессора РАН 

 В. И. Боровков
 С. А. Бурлак
 И. А. Вайнштейн
 Р. Р. Вафин
 И. В. Винярская
 М. О. Галлямов
 Л. Е. Голуб
 Э. С. Закиров
 И. Н. Зилфикаров
 В. В. Измоденов
 И. М. Индрупский
 С. В. Козырев
 Я. В. Кудрявцев
 М. В. Либанов
 К. А. Лысенко
 Н. Ю. Мучной
 В. Н. Неверов
 Д. И. Новиков
 Н. Ю. Песков
 Т. К. Пинегина
 А. Б. Пушкарёв
 Г. С. Соколовский
 И. А. Христофоров
 А. А. Ширяев

Члены клуба с 2019 года

В 2019 году в объединение вошли:

Академик РАН 

  Ю.А. Костицын

Члены-корреспонденты РАН 

Е. А. Бонч-Осмоловская 
  И. Ю. Кулаков
  А.А. Масчан

Профессор РАН  

  А.С. Десницкий

Члены клуба с 2020 года

Члены-корреспонденты РАН 

  О.Э. Мельник
  И.И. Муллонен
 И.А. Некрасов
  А.А. Пичхадзе
  С.С. Стрельцов

Профессора РАН 

  А.И. Буфетов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Клуб с «диссидентским опытом»  // Газета.ру. — 9 июля 2013.
 Штерн Б. Е. Клуб «1 июля»  // Троицкий вариант — Наука : газета. — № 133. — 16 июля 2013.

Российская академия наук
Наука в России
Появились в 2013 году в России